Le Grand Prix moto du Japon 1993 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 1993. L'épreuve s'est déroulée du 16 au  sur le circuit de Suzuka.

C'est la treizième édition du Grand Prix moto du Japon.

Classement catégorie

Classement catégorie

Classement catégorie

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1993
Sport au Japon en 1993
Japon
Sport en avril 1993